Il doppio del Milan Indoor 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker e Eric Jelen erano i detentori del titolo, ma solo Jelen ha partecipato in coppia con Wally Masur.

Jelen e Masur hanno perso nel 1º turno contro Paolo Canè e Michael Mortensen.

Jakob Hlasek e John McEnroe hanno battuto in finale 6–3, 6–4  Heinz Günthardt e Balázs Taróczy.

Teste di serie
 Eric Jelen /  Wally Masur (primo turno)
 Jakob Hlasek /  John McEnroe (campioni)
 Patrik Kühnen /  Carl-Uwe Steeb (primo turno)
 Claudio Mezzadri /  Diego Nargiso (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1989